Tanja Ostertag era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
 
Il singolare del torneo di tennis Lenzerheide Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ani Mijačika che ha battuto in finale Amra Sadiković 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie

  Stefanie Vögele (quarti di finale)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Claire Feuerstein (primo turno)
  Lenka Juríková (secondo turno)

 Anaïs Laurendon (primo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
 Stephanie Vogt (secondo turno)
 Nikola Hofmanová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Lenzerheide Open 2011